Raffles pode se referir a:

 Pessoas
 Sir Stamford Raffles (1781-1826), estadista britânico, fundador de Singapura

 Escolas
 Universidade Nacional de Singapura, que costumava ser chamado de Raffles College

 Negócios
 Raffles City, um centro comercial em Singapura
 O Raffles Hotel em Singapura, assim chamado em homenagem a Stamford Raffles
 Fairmont Raffles Hotels International, uma cadeia de hotelaria, proprietária do Raffles Hotel
 Raffles (cigarro), uma marca de cigarros criada pela Philip Morris

 Ficção
 A. J. Raffles, um ladrão-cavalheiro fictício na série de livros de E. W. Hornung
 Raffles, the Amateur Cracksman (teatro), uma adaptação ao teatro de E. W. Hornung e Eugene W. Presbrey (Teatro da Broadway 1903 a 1904, readaptação em 1910)
 Raffles The Amateur Cracksman (filme de 1917), filme mudo da peça original estrelada por John Barrymore
 Raffles (filme de 1925), adaptação muda estrelada por House Peters
 Raffles (1930), adaptação sonorizada estrelada por Ronald Colman
 The Return of Raffles, filme de 1933 estrelado por George Barraud
 Raffles (filme de 1939), outra adaptação, estrelada por David Niven
 Raffles (série TV), adaptação televisiva de 1977 estrelada por Anthony Valentine
 Raffles, Gentleman Thug, história em quadrinhos e seu personagem principal, uma paródia de A. J. Raffles
 Raffles (Lord Lister), um herói fictício alemão com similitudes com  A. J. Raffles
 Raffles Hotel, livro de Ryu Murakami que se desenrola no Raffles Hotel

 Outros usos
 The Raffles Museum of Biodiversity Research, na Universidade Nacional de Singapura
 Raffles (cavalo), um famoso garanhão árabe

Desambiguação